14. међузонски шаховски турнир - једна од етапа светског првенства у шаху, одржан је у Загребу од 1. до 23. августа 1987 године. 

На мечеве кандидата пласирали су се Корчној, Елвест и Сејраван. 

У додатном плеј-офу у Хавани у новембру, Николић је заузео место резерве за мечеве кандидата са 6 бодова, испред Гранде (4) и Ногејраса (2). Међутим, резерва није била потребна.

Турнирска табела 

{| class="wikitable"
|+ August 1987 Interzonal, Zagreb
|-
! № !!Учесник !! Рејтинг !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17 !! Бодови !! Tie break
|- style="background:#ccffcc;"
| 1 || align=left| || 2630 || - || ½ || 1 || 0 || ½ || ½ || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || 11 || 
|- style="background:#ccffcc;"
| 2 || align=left| || 2540 || ½ || - || ½ || ½ || 1 || 1 || 0 || ½ || 1 || 0 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || 0 || 10 || 80.75
|- style="background:#ccffcc;"
| 3 || align=left| || 2600 || 0 || ½ || - || 1 || ½ || ½ || 1 || 0 || 0 || 1 || 1 || 1 || ½ || 0 || 1 || 1 || 1 || 10 || 73.50
|-
| 4 || align=left| || 2555 || 1 || ½ || 0 || - || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 9½ || 71.00
|-
| 5 || align=left| || 2620 || ½ || 0 || ½ || 0 || - || ½ || 0 || ½ || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 9½ || 67.50
|-
| 6 || align=left| || 2525 || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || - || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 9½ || 67.50
|-
| 7 || align=left| || 2540 || 1 || 1 || 0 || ½ || 1 || ½ || - || ½ || 0 || 1 || ½ || ½ || 0 || 0 || 1 || ½ || 1 || 9 || 
|-
| 8 || align=left| || 2595 || 0 || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || - || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || 1 || 8½ || 65.25
|-
| 9 || align=left| || 2575 || 0 || 0 || 1 || ½ || 0 || ½ || 1 || ½ || - || ½ || 0 || 1 || 1 || ½ || 0 || 1 || 1 || 8½ || 61.25
|-
| 10 || align=left| || 2545 || 0 || 1 || 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || - || 0 || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 8½ || 59.50
|-
| 11 || align=left| || 2575 || 0 || ½ || 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || 0 || 1 || 1 || - || 1 || 0 || ½ || 1 || 1 || 1 || 8½ || 59.25
|-
| 12 || align=left| || 2495 || 0 || 0 || 0 || 1 || ½ || 1 || ½ || ½ || 0 || 0 || 0 || - || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 7½ || 
|-
| 13 || align=left| || 2485 || ½ || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || 1 || ½ || 0 || ½ || 1 || ½ || - || ½ || ½ || ½ || ½ || 7 || 
|-
| 14 || align=left| || 2585 || ½ || 0 || 1 || ½ || 0 || 0 || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || - || 0 || 0 || 1 || 6½ || 
|-
| 15 || align=left| || 2555 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || ½ || ½ || 1 || - || ½ || 1 || 6 || 
|-
| 16 || align=left| || 2455 || ½ || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 1 || ½ || - || 1 || 5 || 
|-
| 17 || align=left| || 2320 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || - || 1½ || 
|}

Додатни меч-турнир за резервног учесника мечева кандидата, Хавана, новембар 1987

Литература 
 Шахматы: энциклопедический словарь / гл. ред. А. Е. Карпов. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 471, 600. — 621 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-85270-005-3.

Спољашње везе 

 Партије на сајту pgnmentor.com
 Партије на сајту chessgames.com

Референце 

Светски шампионат у шаху
Међузонски турнир у шаху
Шаховски турнири
Шах у Југославији
Шах у 1987.
Спорт у Загребу